4 miejscowości w Polsce: 
 Trzęsacz – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. bydgoskim, w gminie Dobrcz 
 Trzęsacz – osada w woj. pomorskim, w pow. człuchowskim, w gminie Przechlewo
 Trzęsacz – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. choszczeńskim, w gminie Pełczyce
 Trzęsacz – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfickim, w gminie Rewal

a także:
 Trzęsacz – jezioro w woj. zachodniopomorskim, w gminie Stopnica, w pow. goleniowskim